БАТЭ:
 Борисовский завод автотракторного электрооборудования — завод в Борисове, Белоруссия.
 БАТЭ — борисовский футбольный клуб.
 «Смена-БАТЭ» — фарм-клуб БАТЭ, играл во Второй лиге в 1997—1999 годах.
 БАТЭ — борисовская команда по пляжному футболу.